Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1978/79 стала испанская «Барселона», обыгравшая в финале «Фортуну» (Дюссельдорф).

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1978-79 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА